Navigationsgerät steht für:
 Navigationsinstrument zur Bestimmung der Raumlage und der Bewegung von Flugkörpern
 Navigationssystem zur elektronischen Zielführung zu einem Ort oder einer Route